Luís Manuel Ribeiro de Castro (Mondrões, Vila Real, Portugal; 3 de septiembre de 1961) es un exfutbolista y entrenador portugués del Botafogo de Serie A de Brasil.

Trayectoria

Como jugador 
Como futbolista profesional, se desempeñaba de lateral por la derecha y jugó durante 17 temporadas en su país.

Como entrenador 
Luego de un año de su retiro, comenzó su carrera como entrenador. En 2006 llegó al FC Oporto como entrenador de inferiores y eventualmente del segundo equipo. El 5 de marzo de 2014, fue nombrado entrenador interino del Porto luego del despido de Paulo Fonseca.

Castro continuó su carrera de entrenador en la primera división de Portugal y dirigió a clubes como el Rio Ave FC, G. D. Chaves y el Vitória Guimarães. El 12 de junio de 2019 firmó por dos años para dirigir al Shajtar Donetsk.El 12 de mayo de 2021, se anunciaba su destitución del cuadro ucraniano.

Castro acordó un contrato de un año con Al-Duhail SC de la Qatar Stars League el 10 de agosto de 2021.El 18 de marzo de 2022, inmediatamente después de haber ganado la Copa del Emir al derrotar al Al-Gharafa SC por 5-1, se fue de mutuo acuerdo.

El 25 de marzo de 2022, Castro fue nombrado entrenador del Botafogo en la Série A brasileña, con un contrato de dos años.

Clubes

Como jugador

Como entrenador

Estadísticas como entrenador 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Fuente: Transfermarkt - Playmakerstats - Soccerway - Ceroacero

Resumen por competiciones 

 Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el .

Palmarés

Como entrenador

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 

Luís Castro en Foradejogo
Luís Castro en Foradejogo (perfil de entrenador)
Luís Castro en Transfermarkt

Futbolistas de Portugal
Defensas de fútbol
Alumnado de la Universidad de Coímbra
Futbolistas de la União Desportiva de Leiria
Futbolistas del Vitória Sport Clube
Futbolistas de la Associação Desportiva de Fafe
Entrenadores de fútbol de Portugal
Entrenadores del Futebol Clube Penafiel
Entrenadores del Fútbol Club Oporto
Entrenadores del Rio Ave Futebol Clube
Entrenadores del Grupo Desportivo de Chaves
Entrenadores del Vitória Sport Clube
Entrenadores del Shajtar Donetsk
Entrenadores del Al-Duhail SC